Alexander Müller – austriacki skeletonista
 Alexander Müller (ur. 1977) – niemiecki skoczek narciarski
 Alexander Müller (ur. 1969) – niemiecki polityk